John Edwards (1748–1837) – amerykański polityk, senator z Kentucky
 John Edwards (1781–1850) – amerykański polityk, kongresmen z Nowego Jorku
 John Edwards (1786–1843) – amerykański polityk, kongresmen z Pensylwanii
 John Edwards (1904–1959) – brytyjski (angielski) polityk związany z Partią Pracy, w 1959 przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
 John „Rhino” Edwards (ur. 1953) – angielski muzyk, basista zespołu Status Quo
 John Edwards (ur. 1953) – amerykański polityk, senator z Karoliny Północnej
 John Edwards  (ur. 1954) – kanadyjski kajakarz, olimpijczyk z Montrealu
 John Edwards  (ur. 1981) – amerykański koszykarz
 John Michael Edwards (ur. 1991) – amerykański kierowca wyścigowy